Daily News ist der Titel folgender Tageszeitungen:

 Daily News (seit 1919), New York, Vereinigte Staaten
 New York Daily News (19. Jahrhundert) (1855–1906), New York, Vereinigte Staaten
 Hürriyet Daily News and Economic Review, Türkei
 Philadelphia Daily News (seit 1925), Philadelphia, Vereinigte Staaten

The Daily News ist der Titel folgender Zeitungen:

 The Daily News (Halifax) (1974–2008), Halifax, Kanada
 The Daily News (London) (1846–1930), London, Großbritannien
 The Daily News (Perth) (1882–1990), Perth, Australien
 Daily News Egypt, Gizeh, Ägypten